Alex Gonzalez – atleta francese (n. 1951)
 Alex González – musicista e produttore discografico statunitense di origine cubana (n. 1969)
 Alex Gonzalez – giocatore di baseball statunitense (n. 1973)
 Álex González – pugile portoricano (n. 1974)
 Álex González – giocatore di baseball venezuelano (n. 1977)
 Álex González – attore spagnolo (n. 1980)
 Álex González – cestista spagnolo (n. 1980)
 Alex Gonzalez – giocatore di baseball statunitense (n. 1992)
 Álex González – calciatore cileno (n. 1992)
 Alex Gonzalez – giocatore di football americano spagnolo